Engels steht für:

 Engels (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Engels (Stadt), die nach Friedrich Engels benannte Hauptstadt der ehemaligen Wolgadeutschen Republik der Sowjetunion
 Pik Engels, Berg des Pamirs in Tadschikistan
 Engels (Frielendorf), Wüstung bei Frielendorf
 (29829) Engels, Asteroid des Hauptgürtels
 Engels (Monatsmagazin), Monatsmagazin für Kultur in Wuppertal